Ма́нкель (, ) — немецкая и шведская фамилия. Известные носители:
 Манкель, Густав Адольф (1812—1880) — шведский композитор.
 Манкель, Ивес (род. 1970) — немецкий саночник, серебряный призёр Олимпийских игр 1992 года.
 Манкель, Карл Абрахам (1802—1868) — шведский композитор.
 Манкель, Хеннинг (1948—2015) — шведский театральный режиссёр и писатель, автор детективных романов.
 Манкель, Юлиус (1828—1897) — шведский историк.